USS Pennsylvania kan syfta på ett antal fartyg i den amerikanska flottan, namngivna efter den amerikanska delstaten Pennsylvania:
 – ett linjeskepp med 130 kanoner sjösatt 1837 och det största segelfartyg som byggts i USA
 – en Pennsylvania-klasskryssare, sjösatt 1903, bytte namn till Pittsburgh 1912, skrotad 1931
 – ett Pennsylvania-klassslagskepp, sjösatt 1915, sänkt under test 1948.
 –  en atomubåt av Ohio-klass bestyckad med ballistiska robotar, sjösatt 1988 och för närvarande i tjänst.

Namn på amerikanska örlogsfartyg